Våle kan syfta på:

 Våle – en ort i Karlstads kommun
Våle, Timrå kommun - en ort i timrå kommun
 Våle, Vestfold – en ort och tidigare kommun i Vestfold fylke
 Våle – annat namn på en av Odins söner, se Vale
 Våle –  en plats där någon dött en oväntad eller våldsam död, se offerkast
 Våle – en boj med flagga för utmärkning av till exempel fiskeredskap - se vakare

Se även
Vålen